Пеней може да се отнася за следните реки в Гърция:

 Пеней в Тесалия
 Пеней в Пелопонес